— группа разновидностей сценического танца, распространённых в Японии. Следует отметить, что в искусстве Японии не принято чёткое разделение на жанры. Танцы, театральное искусство, песни, литература, каллиграфия влияли друг на друга и развивались сообща.

Терминология 

Понятие «буё» объединяет два жанра танца: , выросшие из сценических представлений Кабуки, и , появившиеся из представлений Но и исполняемые в закрытых помещениях.

Примерное разделение нихон-буё на жанры включает ,  — религиозный танец,  и .

Исполнение танца состоит из принятия множества заранее известных . При этом большинство танцев не подразумевают резких движений и могут быть исполнены на полутора квадратных метрах пола. Торс почти всё время танца строго вертикален, ката различаются положением головы, плеч, рук.

Пол или сцена, на которой исполняется нихон-буё, должны позволять , поэтому для танца необходима либо комната, выстланная татами, либо подготовленная сцена.

В нихон-буё используется техника . Это традиционная японская модель построения последовательности действий, использующаяся в боевых искусствах, японском театре (Кабуки, Но, Дзёрури), японской чайной церемонии. «Дзё-ха-кю» применительно к танцам означает медленное вступление, призванное создать атмосферу, развитие действия, кульминацию и стремительное завершение. Части не должны быть равными по продолжительности: обычно «кю» самая короткая, а «ха» — самая длинная.

История 

Искусство танца существовало в Японии в дописьменный период. В Кодзики и Нихонги описан миф о том, как спрятавшуюся в пещере богиню солнца Аматэрасу заставила выглянуть из убежища танцующая богиня Ама-но удзумэ-но микото.

Развитие танца, как и других традиционных искусств, получило толчок с распространением буддизма. В период Сэнгоку (XVI век) жрицы мико стали выступать у Камогавы, между улицами Сидзё и Гионся. Тогда появился новый жанр религиозного танца — . Многие танцы, например, Госюгимоно, родились из религиозных церемоний и духовных практик.

Танец, вместе с каллиграфией, икебаной и другими искусствами считался благотворным для развития женщины.

На протяжении всей истории в периоды мира японский танец процветал. Время наивысшей популярности нихон-буё — середина XIX века. Самые популярные школы того времени — Накамура и Ивада.

В XXI веке традиционный танец остаётся популярным; на многих мацури в городах и сёлах организуются сцены, где исполнители танцуют нихон-буё. Гейши обучаются танцам из репертуара своей школы в период ученичества и исполняют их на банкетах.

Школы и иерархия 
В нихон-буё, как и в других японских искусствах, принята система «иэмото». Глава школы (грандмастер, также называемый термином «иэмото») выбирает методики обучения, которыми будут пользоваться учителя, репертуар; иэмото распределяет лицензии на преподавание и . Иэмото выбирает аксессуары для танца, интерпретирует фрагменты хореографии.

Нихон-буё, как и другими искусствами, не принято заниматься лишь до достижения какого-то уровня. В отличие от западного подхода, когда ученик может основать свою школу, японские искусства исполнители доводят до совершенства в течение всей жизни.

Самые известные школы нихон-буё — , , , , , , .

Веер 

Складной веер — главный танцевальный аксессуар. Он может означать зеркало или (в полузакрытом состоянии) бутылку саке; меч, расчёску, бабочку и так далее.

Перед каждым занятием ученик садится перед учителем в позу сэйдза, кладёт между собой и ним сложенный веер и кланяется до пола. Этот ритуал проводится в знак того, что ученик оставил свои волнения и мысли и готов полностью отдаться обучению.  — важный символ нихон-буё. Иэмото на Новый год дарят ученикам веера с эмблемой школы, при этом натори получают более богато украшенные май оги.

Известные танцы

Гион коута 

Слова на музыку появились в 1930, их автор —  — известный писатель, создавший лирику к многочисленным песням о Гионе. Он же написал слова к песням фильма «Гейша».

Куроками 

Существует две версии танца　: в стиле дзиута и в стиле нагаута. Вероятно, изначально музыка и слова были написаны в стиле дзиута композитором . Однако наиболее ранняя его запись — в жанре нагаута. В 1784 «Куроками» включён в представление .

В представлении «Куроками» исполняет , дочь полководца , когда Минамото-но Ёритомо разбивает ей сердце, предпочтя ей .

Танец исполняется солистом со складным веером «сэнсу». В японской поэтической традиции чёрные как смоль волосы считаются символом женской красоты, а распускание традиционной причёски, где волосы были высоко подняты и закреплены, это явный намёк на то, что героиня перестала держать себя в руках.

Лирика «Куроками» содержит многочисленные аллюзии: «пробуждение после удара колокола» — это сатори, «напа́давший белый снег» в последней строке контрастирует с первой строкой, где говорится о прекрасных чёрных волосах: лирическая героиня ждёт возлюбленного, а её чудесные волосы покрываются «снегом» седины.

Бон одори

Нихон-буё в массовой культуре 
Ряд популярных фильмов японского кинематографа, в особенности фильмы жанра дзидайгэки 1950—1960-х годов, содержат примеры исполнения танцев, являющихся разновидностями нихон-буё. Среди киноисполнителей, в частности, известны Хибари Мисора и Тиёносукэ Адзума; последний — сам известный хореограф этого жанра, а с 1967 по 2000 годы — иэмото школы нихон-буё Вакана-рю.

Примеры:

Хибари Мисора
 «Бэнтэн Кодзо» (1960) — храмовый «Танец Красного Льва» (в роли послушника Кикуносукэ, будущего Бентэн Кодзо)
 «Принцесса Сэн и Хидэёри» (1962) — танец с нагинатой (в роли , внучки Токугавы Иэясу)
 «Путешествие Хибари и Тиэми 2: Драгоценный зонтик влюбленных» (1963) — участие в Бон одори (в роли Окими, принцессы клана )
 Танцы в ролях гейш в различных фильмах.

Тиёносукэ Адзума
 «Детектив в юбке 3: Летучие монеты» (1959) — танец с нагинатой (в роли самурая Хёмы Сасаки)
 Фантастический (токусацу) телесериал «Mobile Sheriff Jiban» (1989—1990) — В 30-й серии Адзума играет роль иэмото школы нихон-буё (фактически — самого себя), в том числе исполняет танец.

Примечания

Литература 
 Tomie Hahn, Sensational knowledge: embodying culture through Japanese dance // Wesleyan University Press, 2007
 Блог автора журнала Neojaponisme

Гейша
Танцы Японии